Ян Кристиан Дам (; род. 7 сентября 1968 года в Торсхавне, Фарерские острова) — фарерский футболист, тренер и судья. Ныне является главным тренером второй команды клуба «ЭБ/Стреймур».

Карьера игрока

Клубная 
Ян — воспитанник «ХБ» из его родного Торсхавна. 27 апреля 1986 года в матче чемпионата Фарерских островов против клуба «КИ» из Клаксвуйка состоялся его дебют за взрослую команду «красно-чёрных». Всего в своём первом сезоне защитник принял участие в 10 матчах фарерского первенства. Со следующего сезона Ян стал твёрдым игроком основы «ХБ». 10 мая 1987 года в поединке с «ГИ» он забил свой первый мяч на фарерских первенствах. В 1988 году Ян со своей командой впервые стал чемпионом архипелага. 18 августа 1993 года он провёл свой первый матч в еврокубках, это была встреча Кубка обладателей кубков с латвийским клубом «РАФ» из Елгавы.

Первую половину сезона-1995 Ян провёл в качестве играющего тренера в «Скансине» и сыграл за этот клуб в 6 из 7 матчей кубка Фарерских островов, пропустив встречу со своим родным клубом. Во второй половине он снова выступал за «ХБ». В 1996 году Ян перебрался в датский клуб «Эльстикке» и принял участие в 4 играх первого дивизиона. Летом того же года он вернулся на Фарерские острова и стал игроком «КИ», отыграв 8 встреч в высшей лиге. В 1997 году состоялось второе возвращение Яна в «ХБ». Он провёл в клубе 3 сезона и в 1998 году выиграл с ним «золотой дубль».

В 2000 году Ян перешёл из «ХБ» в тофтирский «Б68». Он был важным игроком клуба в течение 2 сезонов, внеся свой вклад в завоевание клубом двух бронзовых медалей фарерского чемпионата. В 2002 году Ян в третий раз вернулся в «ХБ» и за 3 сезона трижды стал чемпионом архипелага, также став обладателем своего второго в карьере «золотого дубля». В 2005 году Ян ушёл из «ХБ» в «АБ» и сыграл за этот клуб в 4 играх первого фарерского дивизиона. Сезон-2006 он провёл во второй команде «ХБ» и принял участие в 16 матчах первой лиги. В 2007 году Ян был назначен играющим тренером «ФС» и лично вышел на поле в 18 встречах первого дивизиона. Покинув клуб в конце сезона, он принял решение завершить карьеру игрока.

Международная 
За национальную сборную Фарерских островов Ян результативно дебютировал 8 августа 1990 года в товарищеском матче против сборной Исландии: он вышел на поле на 27-й минуте, заменив Абрахама Лёчина и на 63-й отметился голом. 12 сентября того же года Ян принял участие в отборочном матче на чемпионат Европы 1992 против сборной Австрии, который закончился первой победой в истории фарерской национальной команды. Он был основным защитником своей сборной на протяжении 7 лет. С 1997 года Ян стал реже вызываться в национальную команду. Свой последний матч за неё он провёл 26 апреля 2000 года, это была товарищеская встреча против сборной Лихтенштейна.

Статистика выступлений

Клубная

Международная 

Итого: 39 матчей и 1 гол; 5 побед, 4 ничьи, 30 поражений.

Достижения в качестве игрока

Командные 
 «ХБ Торсхавн»
 Чемпион Фарерских островов (6): 1988, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004
 Обладатель Кубка Фарерских островов (7): 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 1998, 2004

Тренерская карьера 
В 1995 году Ян был играющим тренером столичного «Скансина». Под его руководством команда победила «Асир» в матче квалификационного раунда кубка Фарерских островов и квалифицировалась в групповой этап турнира. Там «Скансин» потерпел 6 поражений, включая сверхкрупный разгром от «ХБ» со счётом 0:22. Ян покинул клуб после «вылета» из кубка. В сезоне-2006 он ассистировал Кшиштофу Попчиньскому в «ХБ». В 2007 году Ян стал играющим тренером команды «ФС Воар» из первого дивизиона. Наставник отработал полноценный сезон в этом клубе, однако не смог выполнить задачу повыситься в классе и был уволен после его окончания. В 2008—2014 годах он работал тренером юношеской команды датского «КБ».

В 2015 году Ян вернулся на Фарерские острова и стал помощником главного тренера «ХБ» Хеина Аскама. В сезоне-2016 он заменил его на тренерском мостике. Под его руководством «ХБ» занял 5-е место в фарерской премьер-лиге, одержав 12 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев 8 поражений. В 2017 году Яна сняли с должности и назначили главным тренером юношеской команды «красно-чёрных». Параллельно он ассистировал наставнику юношеской сборной Фарерских островов до 17 лет Очи Йохансену. В 2018 году Ян вернулся на пост тренера в юношеской команде копенгагенского «КБ» и проработал там до конца 2020 года. 15 января 2021 года он был назначен главным тренером второй команды клуба «ЭБ/Стреймур».

Тренерская статистика

Судейская карьера 
В 1986—1987 годах Ян пробовал себя в роли главного арбитра от клуба «ХБ», отсудив в сумме 3 футбольных матча. В 1986—2005 годах он также помог отсудить 9 игр в качестве помощника арбитра.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Faroesoccer 
 Профиль тренера на Faroesoccer 
 Профиль судьи на Faroesoccer 
 Профиль игрока на National Football Teams 
 Профиль игрока на Transfermarkt 
 Профиль тренера на Transfermarkt 
 Профиль тренера на Soccerway 
 Профиль игрока и тренера на Worldfootball 

Футболисты Фарерских островов
Футбольные судьи по алфавиту
Игроки ФК «Б-68»
Игроки ФК «ХБ Торсхавн»
Игроки ФК «ФС Воар»
Игроки ФК «АБ Аргир»
Игроки ФК «Скансин»
Игроки ФК «Эльстикке»
Игроки ФК «КИ Клаксвик»
Тренеры ФК «ХБ Торсхавн»
Игроки сборной Фарерских островов по футболу